Тлапа-де-Комонфорт:

 Тлапа-де-Комонфорт — город в муниципалитете Тлапа-де-Комонфорт Мексики, входит в штат Герреро.
 Тлапа-де-Комонфорт — муниципалитет в Мексике, входит в штат Герреро.